Borreman est le nom de famille des personnes suivantes :

 Jan Borreman l’Ancien, est un sculpteur gothique ;
 Passchier Borreman, est un sculpteur gothique ;
 Shmiel Mordche Borreman, militant belge du mouvement d'association d'études juives Yechouroun (Jean Borremans est son grand-oncle).